Muela steht für:

 Muela (Felsformation), eine Felsformation des Iberischen Gebirges

Muela ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Muela (* 1991), uruguayischer Fußballspieler
 Jaime Muela Quesada (* 1957), spanischer Fusionmusiker